Ricardo Brugada puede hacer referencia a:
 Ricardo Brugada (Asunción), barrio de la ciudad paraguaya de Asunción.
 Ricardo Brugada y Panizo (1867-1919), pintor español.